Lechón/Leitão  – piatto spagnolo e portoghese a base di maiale
Lechón  – comune spagnolo in Aragona